Пеня:

 Пеня — штрафная санкция за неуплату в срок или несвоевременное выполнение финансовых обязательств.

Персоналии 
 Пеня, Иван Николаевич (1909—1987) — Герой Советского Союза.
 Пеня, Игорь Александрович (род. 1952) — советский белорусский музыкант и певец из ансамбля «Песняры».